Ivangorods fästning kan syfta på:

 Ivangorods fästning – en medeltida fästning i Ryssland 
 Ivangorods fästning (Polen) – en fästning i Polen byggd på 1800-talet